Мухаммед Фитоури (;  , Кайруан, протекторат Тунис — 10 апреля 2006) — тунисский государственный деятель, министр иностранных дел Туниса (1977—1980).

Биография 
Окончил лицей Карно в Тунисе и Институт высших исследований также в столице Туниса. В 1952 г. окончил юридический факультет Парижского университета. Работал адвокатов, защищал суде в период французского протектората членов военизированного крыла партии «Дестур». После провозглашения независимости Туниса работал адвокатом в Кассационном суде. Входил в Совет совет профессиональной ассоциации адвокатов (Conseil de l’ordre).

В качестве видного деятеля  правящей партии позднее был делегирован в Экономический и Социальный Советы Организации Объединенных Наций.

В сентябре 1969 г. был избран от Социалистической партии «Дестур» в Национальное собрание Туниса.

Неоднократно входил в правительство страны:
 1970—1971 гг. — министр юстиции,
 1971—1977 гг. — министр финансов, на этом посту установил тесные отношения с ведущими финансистами Персидского залива, что значительно облегчило получение арабских инвестиций в банковском и туристическом секторах Туниса,
 1977—1980 гг. — министр иностранных дел Туниса. Координировал перевод штаб-квартиры Лиги арабских государств в Тунис и назначение тунисца Чедли Клиби на пост ее Генерального секретаря.

Его политическая карьера завершилась после ухода в отставку по состоянию здоровья в 1980 г. премьер-министра Хеди Амара Нуира, вернувшись к адвокатской деятельности.

Источники 
 https://www.munzinger.de/search/portrait/Mohamed%20Fitouri/0/15226.html
 https://www.jeuneafrique.com/97711/archives-thematique/mohamed-fitouri/

Члены Палаты депутатов Туниса
Министры иностранных дел Туниса
Министры финансов Туниса
Министры юстиции